Grafton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grafton Township (Illinois)
 Grafton Township (Minnesota)
 Grafton Township (Nebraska)
 Grafton Township (North Dakota)
 Grafton Township (Ohio)
 Grafton Township (South Dakota)